Municipio de Cerro Gordo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cerro Gordo (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.
 Municipio de Cerro Gordo (condado de Piatt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.
 Municipio de Cerro Gordo (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.